Chélan
Chelan Simmons
Condado de Chelan
Chelan (Washington)

Desambiguação